Charlot conte (The Count) – film del 1916 diretto da Charlie Chaplin
 The Count – gruppo musicale statunitense
 The Count – videogioco di avventura testuale della Adventure International